Врбове (, , ) — город в западной Словакии.  

Население — около 6 тысяч человек.

Название 
Название происходит от слова «верба» () и означает «вербное».

История 
Врбове впервые упоминается в 1113 году. В XIV веке упоминается уже как город. В 1599 и 1663 годах город сожгли турки. Начиная с 1696 года во Врбовом проводятся знаменитые ярмарки. В середине XX века во Врбовом открывается текстильный завод «Трикота», который действует и поныне.

Достопримечательности 
 Костёл св. Мартина
 Лютеранская кирха
 Монастырь
 Синагога
 Падающая башня
 Курия Бенёвского

Уроженцы 
 Раввин Хаим Зоненфельд
 Раввин Давид Цви Хоффман
 Авантюрист, «король Мадагаскара» Мориц Бенёвский
 Словацкий футболист Йозеф Адамец

Примечания

Ссылки 

Врбове